Altes Spital steht für:

 Altes Spital (Bad Wimpfen), Baden-Württemberg
 Altes Spital in Eppingen, Baden-Württemberg, siehe Linsenviertel (Eppingen) #Altes Spital
 Altes Spital (Schlanders), Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Altes Spittel in Visp, Kanton Wallis, Schweiz